RKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Roskilde, Copenaghen, Danimarca